Die Abkürzung SCCH steht für:
 General Bernardo O'Higgins Airport in Chillán, Chile (IATA-Code)
 Software Competence Center Hagenberg, Forschungszentrum in Österreich

SCCH